Droga krajowa nr 2 (Czechy)
 Droga krajowa nr 2 (Japonia)
 Droga krajowa nr 2 (Polska)
 Droga krajowa nr 2 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 2 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A2
 Droga ekspresowa S2